Les Trills sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Trill dans le Quadrant Alpha.

Physiologie 
Il existe deux sous-espèces de Trills : 
 l'espèce Alpha, possédant des excroissances osseuses sur le front et représentant 10 % de la population,
 l'espèce Bêta, possédant une pigmentation particulière formant de petites taches brunes de chaque côté du corps, du front au talon. 

Ces deux sous-espèces sont susceptibles de recevoir un symbiote, des créatures aquatiques vivant dans des cavernes sous la surface de la planète et gardées par une caste de la population qui s'occupe d'eux en attendant qu'ils aient un hôte.

Culture 
Si un Trill sur deux est capable de recevoir un symbiote, ce fait est occulté par la Commission de Symbiose, organisation toute puissante sur la planète qui veille à ce que seule l'élite de la population reçoive un des rares et précieux spécimens. Seule une part infime de la population est considérée comme compatible avec la symbiose et la sélection est extrêmement rigoureuse. 

On ne peut pas recevoir un symbiote avant l'âge de 25 ans mais les tests d'aptitude à la symbiose commencent dès la préadolescence. Un symbiote vit environ 1 000 ans et aura donc plusieurs hôtes dont il conservera les souvenirs et la personnalité. 

Une fois qu'il a reçu le symbiote (implanté chirurgicalement dans son abdomen), l'hôte ne fera plus qu'un avec lui, devenant un être unique, somme des personnalités et expériences de tous les hôtes. 93 heures après l'opération, l'hôte meurt si son symbiote lui est retiré. Certains de ses organes s'atrophient en effet pour faire de la place à la créature qui, en échange, pallie l'absence de ces organes en sécrétant les substances nécessaires.

Avoir un symbiote rend physiquement plus fort et plus résistant, permet de posséder deux cerveaux mais rend extrêmement allergique aux piqûres d'insectes. 

Après la symbiose, l'hôte garde son prénom, le nom du symbiote remplace son nom de famille. 

Sur Trill, tous les postes importants sont occupés par des symbiosés. 

Un an après la symbiose, lors d'une cérémonie spéciale, l'hôte peut entrer en contact direct avec chacun des hôtes précédents de son symbiote.

Histoire 
Les Trills apparaissent pour la première fois dans la série Star Trek : La Nouvelle Génération (L'Hôte - The Host). Il s'agit de Trills Alpha.

C'est dans la série Star Trek: Deep Space Nine qu'apparaît, en la personne de Jadzia Dax, le premier personnage récurrent Trill, de l'espèce Beta.

lien externe 
 

Espèce extraterrestre de Star Trek